Хала́н

Топоним 
 Халан — река в Амурской области, правый приток реки Уруша.
 Халан — населённый пункт в Сковородинском районе Амурской области.
 Халан — станция Забайкальской железной дороги.
 Русская Халань (Халан) — село в Чернянском районе Белгородской области.

Персоналии 
 Халан, Ион Ефремович (1923—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.